Nowy Dziennik (Polish Daily News) – gazeta polonijna wydawana od 1971 roku w Nowym Jorku
 Nowy Dziennik – polskojęzyczna gazeta żydowska wydawana w latach 1918–1939 w Krakowie